

Persone 
 John Cater – attore britannico
 Martin Čater – sciatore alpino sloveno
 Terri-Ann Cater – ex velocista e mezzofondista australiano

Altro 
 Cater 2 U – brano delle Destiny's Child del 2004
 Il boia di Cater Street – romanzo giallo di Anne Perry